Joseph Louis Robert Edgar "Bob" Fillion, född 12 juli 1920 i Thetford Mines i Québec, död 13 augusti 2015 i Longueuil i Québec, var en kanadensisk professionell ishockeyspelare som tillbringade sju säsonger i den nordamerikanska ishockeyligan National Hockey League (NHL), där han spelade för ishockeyorganisationen Montreal Canadiens. Han producerade 103 poäng (42 mål och 61 assists) samt drog på sig 84 utvisningsminuter på 327 grundspelsmatcher. Han spelade också på lägre nivåer för Buffalo Bisons i American Hockey League (AHL) och Maple Leafs de Verdun i Ligue de hockey junior du Québec (LHJQ).

Fillion vann två Stanley Cup-titlar med Canadiens för säsongerna 1943-1944 och 1945-1946.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Bob Fillion – Stats – NHL.com
Bob Fillion NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Bob Fillion hockey statistics and profile at hockeydb.com

Avlidna 2015
Kanadensiska ishockeyspelare
Spelare i Montreal Canadiens
Spelare i Buffalo Bisons (1940–1970)
Kanadensiska idrottare under 1900-talet
Idrottare från Québec
Födda 1920
Män
Personer från Thetford Mines
Stanley Cup-mästare 1946
Stanley Cup-mästare 1944